Rügemer ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Rügemer (1883–1953), deutscher Major der Wehrmacht, der posthum als Judenretter von Yad Vashem als Gerechter unter den Völkern ausgezeichnet wurde
Hede Rügemer (1898–1946), deutsche Bildhauerin
 Werner Rügemer (* 1941), deutscher Publizist, Referent und Sachbuchautor